

События 
 Начало строительства Сикстинской капеллы.
 Леонардо да Винчи получает квалификацию мастера в Гильдии Святого Луки.
 Основан Псково-Печерский монастырь.
 24 февраля — Альбрехт III Ахилл Бранденбургский, курфюрст Бранденбурга издал закон Dispositio Achillea, устанавливавший единонаследие старшего сына в Бранденбурге.
 Захват турками эмирата Караман. Победа турок над войсками Узун Хасана в сражении при Отлукбели на Евфрате.
 15 марта — Султан Бахмани Мухаммед III выступил в поход на Белгаон. Осада и взятие города. Неудачная осада Виджаянагара.
 27 апреля пират Пауль Бенеке взял на абордаж судно, транспортировавшее во Флоренцию "Страшный суд" Мемлинга. В результате створки оказываются не в собственности Медичи, а в Польше.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1473 году
 19 февраля — Коперник, Николай, польский астроном.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1473 году
Керей хан 1473

См. также

Примечания